Frodsham steht für:

 Frodsham (Cheshire), eine Minderstadt (engl. market town) mit dem Status einer Gemeinde

Frodsham ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Frodsham (1810–1871), englischer Uhrmacher
 Eric Frodsham (1923–2003), englischer Rugby-League-Spieler
 Gareth Frodsham (* 1989), englischer Rugby-League-Spieler
 George Horsfall Frodsham (1863–1937), englischer anglikanischer Bischof